Norling är ett svenskt efternamn.

Personer med efternamnet Norling
 Anders Norling (född 1956), simmare
 Anton Norling (1889–1969), politiker
 Axel Norling (1884–1964), olympisk guldmedaljör 1908 och 1912
 Axel Napoleon Norling (1903–1987), tonsättare och spelman
 Bengt Norling (1925–2002), politiker
 Bie Norling (född 1937), skulptör och målare
 Börje Norling (1859–1894), författare
 Christina Norling (död 1826), företagare
 Daniel Norling (1888–1958), olympisk guldmedaljör 1908, 1912 och 1920
 Erik Norling (1884–1962), författare
 Figge Norling (född 1965), skådespelare och teaterregissör
 Gunilla Norling (född 1943), skådespelare
 Gustav Fredrik Norling (1851–1926), bildhuggare
 Herman Norling (1889–1978), politiker
 Katarina Norling (1963–2019), konstnär
 Katrin Norling (född 1979), ryttare
 Knut Alfred Norling (1844–?), svenskamerikansk dekorationsmålare
 Lars-Olof Norling (född 1935), boxare
 Mattias Norling (född 1977), friidrottare (medeldistanslöpare)
 Nils Norling (1880–1956), politiker
 Olof Norling (1896–1960), postmästare
 Rikard Norling (född 1971), fotbollstränare
 Sven Adolf Norling (1785–1858), veterinär
 Thomas Norling (född 1962), jurist
 Thorvald Norling, friidrottare (häcklöpning)
 Tor Norling (1895–1972), målare, skulptör och grafiker
 Åke Norling (1924–2001), politiker

Svenska efternamn